NGC 6582-1
NGC 6582-2